Альтенмаркт:
 Альтенмаркт — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Альтенмаркт — населённый пункт в Австрии, в общине Гаубич федеральной земли Нижняя Австрия.
 Альтенмаркт в составе общины Исперталь

См. также 
 Альтенмаркт-ан-дер-Альц — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Альтенмаркт-ан-дер-Тристинг — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Альтенмаркт-бай-Санкт-Галлен — окружной центр в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Альтенмаркт-бай-Фюрстенфельд — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Альтенмаркт-им-Понгау — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Альтенмаркт-им-Тале (город Холлабрунн)